est une compilation du groupe de thrash metal allemand Sodom.

Liste des morceaux

Notes 

Album de Sodom
Album musical sorti en 1996